Gentle ist der Familienname folgender Personen:

 Ashleigh Gentle (* 1991), australische Triathletin
 James Gentle (Jimmy Gentle; 1904–1986), US-amerikanischer Fußball-, Hockey- und Golfspieler
 Mary Gentle (* 1956), britische Schriftstellerin
 Randhir Singh Gentle (1922–1981), indischer Hockeyspieler

The Gentle ist der Spitzname von:
 Mensur Suljović (* 1972), österreichischer Dartspieler

Siehe auch:
 Gentle-Gletscher im Viktorialand, Antarktika